Худия Диоп (; род. 1996) — сенегальская топ-модель и актриса; также известная как «Богиня меланина».

Биография 
Родилась в Сенегале 31 декабря 1996 года, у неё есть старшая сестра и брат.

В детстве девочку дразнили из-за её темного оттенка кожи. Она назвала себя «Богиня меланина» (намекая на цвет своей угольно-чёрной кожи), чтобы выразить гордость за свою внешность.

В пятнадцать лет она переехала в Париж, где к ней неоднократно обращались с предложением стать моделью.

В 2016 году Худия Диоп переехала в Нью-Йорк на учёбу в колледж и участвовала в кампании The Colored Girl Project, благодаря которой стала популярной в Instagram. Её первый аккаунт в Instagram назывался BlackBarbie. Будучи участником этого проекта, она за несколько дней достигла рубежа в  начав с нескольких сотен. В 2017 году Худия Диоп появилась в рекламной кампании французской косметической марки Make Up For Ever.

См. также 
 Меланин

Примечания

Ссылки 
 Khoudia Diop: The Model Redefining Beauty Standards  
 Senegalese model reveals how she grew up being pressured to lighten her skin  
 9 моделей с нестандартной внешностью 
 Худия Диоп — модель с самой темной в мире кожей 

Фотомодели Сенегала